Barwinek (Subkarpaten), een dorp in het woiwodschap Subkarpaten
 Barwinek (Łódź), een dorp in het woiwodschap Łódź